Comuni della Germania:

 Bad Soden am Taunus
 Bad Soden-Salmünster